Plaatsen:
Carmichael (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
Carmichaels, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Carmichaelmijn, een geplande koolmijn in Australië

Personen:
Chris Carmichael, Amerikaans wielrenner
Hoagy Carmichael, Amerikaans componist, pianist, zanger, acteur en bandleider
Ian Carmichael, Engels acteur
Jerrod Carmichael, Amerikaans komiek

Wetenschap:
Carmichael-getal, term uit de getaltheorie